Casa de Visconti — família que governou Milão de 1277-1447
 Eliseu Visconti — pintor brasileiro
 Luchino Visconti — cineasta italiano 
 Motta Visconti — comuna italiana da região Lombardia
 Gudo Visconti, comuna italiana da Lombardia
 Massino Visconti, comuna italiana do Piemonte
 Indústria brasileira da área de panificação, hoje parte da Pandurata Alimentos

Desambiguação